Salaün  est la variante bretonne du nom , il peut désigner :
 Salaün ou Salomon, roi de Bretagne de 857 à 874 ;
 Salaün ar Foll, personnage breton mythique du  ;
 Henri Salaün (1866-1936), vice-amiral français ;
 Henri Salaün (1926-2014), joueur américain de squash, petit-fils de Henri Salaün ;
 Jaouen Salaün (né en 1979), auteur de bande dessinée français ;
 Jean-Michel Salaün (1951-), spécialiste français des sciences de l'information et de la communication ;
 Philippe Salaün (1943-2020), tireur photo et un photographe humaniste français ;
 Ronan Salaün (1969-), footballeur français ;
 Yvon Salaün, ancien canot de sauvetage, du nom d'un résistant breton.

Notes et références 

Patronyme breton